Des autoroutes de plusieurs pays portent le code A301 :
  Autoroute belge A301, projet abandonné qui devait relier Bruges au Port de Zeebruges ;
  Autoroute marocaine A301, pénétrante de Marrakech-Nord.